Спартак — гладіатор і вождь найбільшого в античному світі повстання рабів.

Спорт

Футбольні клуби

«Спартак» — український футбольний клуб з міста Івано-Франківськ.
 «Спартак» — український футбольний клуб з смт Молодіжне (АРК).
 «Спартак» — український футбольний клуб з міста Суми.
 «Спартак» — український футбольний клуб з міста Охтирка.
 «Спартак» — український футбольний клуб з міста Золотоноша.

«Спартак» — білоруський футбольний клуб з міста Шклов.

«Спартак» — болгарський футбольний клуб з міста Варна.
 «Спартак» — болгарський футбольний клуб з міста Плевен.
 «Спартак» — болгарський футбольний клуб з міста Пловдив.

«Спартак» — грузинський футбольний клуб з міста Цхінвалі.

«Спартак» — казахський футбольний клуб з міста Семей.

«Спартак» — латвійський футбольний клуб з міста Юрмала.

«Спартак» — російський футбольний клуб з міста Алагір.
 «Спартак» — російський футбольний клуб з міста Геленджик.
 «Спартак» — російський футбольний клуб з міста Горно-Алтайськ.
 «Спартак» — російський футбольний клуб з міста Йошкар-Ола.
 «Спартак» — російський футбольний клуб з міста Кострома.
 «Спартак» — російський футбольний клуб з міста Москва.
 «Спартак» — російський футбольний клуб з міста Тамбов.

«Спартак» — словацький футбольний клуб з міста Миява.
 «Спартак» — словацький футбольний клуб з міста Трнава.

«Спартак» — угорський футбольний клуб з міста Кішкорьош.
 «Спартак» — угорський футбольний клуб з міста Ньїредьгаза.

«Спартак» — чеський футбольний клуб з міста Ріхнов-над-Кнєжноу.

«Спартак» — радянський футбольний клуб з Ленінграда, що існував у 1935—1965 роках.
 «Спартак» — радянський футбольний клуб з Калініна, що існував у 1936—1956 роках.

Схожі назви 
 «ГНС-Спартак» — російський футбольний клуб з міста Краснодар.
 «Спартак-Златибор Вода» — сербський футбольний клуб з міста Суботиця.
 «Спартак-Нальчик» — російський футбольний клуб з міста Нальчик.
 «Спартак-Цхінвалі» — грузинський футбольний клуб з міста Цхінвалі.

Колишні назви 
 «Спартак» — колишня назва футбольного клубу «Аланія» (1937—1972, 1973—1995, 2006).
 «Спартак» — колишня назва футбольного клубу «Арарат» Є (1935—1937, 1954—1962).
 «Спартак» — колишня назва футбольного клубу «Говерла» (1946—1960).
 «Спартак» — колишня назва футбольного клубу «Полісся» Ж (1977—1989).
 «Спартак» — колишня назва футбольного клубу «Чорноморець» О (1941).

Колишні клуби та команди 
 «Спартак» — український футбольний клуб з міста Бучач
 «Спартак» — український футбольний клуб з міста Кременчук
 «Спартак» — український футбольний клуб з міста Теребовля
 «Спартак» — український футбольний клуб з міста Тернопіль
 «Спартак» — український футбольний клуб з міста Харків.
 «Спартак» — український футбольний клуб з міста Чернівці.

Інші спортивні клуби 
 «Спартак» — український гандбольний клуб з Києва.
 «Спартак» — російський хокейний клуб з міста Москва.
 «Спартак» — сербський хокейний клуб з міста Суботиця.

Колишні назви 
 «Спартак-ШВСМ» — український клуб з хокею на траві, що представляє місто Черкаси.

Стадіони 
 «Спартак» — стадіон у Києві.
 «Спартак» — стадіон в Одесі.
 Стадіон «Спартак» імені Олега Олексенка — стадіон у Мелітополі.
 «Спартак» — стадіон в білоруському Бобруйську.

Спортивні організації 
 «Спартак» — всесоюзне спортивне товариство СРСР.
 «Спартак» — українська спортивна громадська організація.

Мистецтво 
 «Спартак» — роман італійського письменника Рафаелло Джованьйолі, написаний 1874 року.
 «Спартак» — назва балету на музику композитора Хачатуряна.
 «Спартак» — роман Говарда Фаста 1951 року.
 «Спартак» — кінотеатр у Сімферополі.

Фільми 

 «Спартак» — радянський художній фільм-драма 1926 року.
 «Спартак» — італійський історичний епічний фільм 1953 року.
 «Спартак» — американський історичний фільм 1960 року.
 «Спартак» — американський міні-серіал 2004 року, заснований на однойменному романі Говарда Фаста.
 «Спартак: Кров та пісок» — американський історичний телесеріал, 2010 року.
 «Спартак: Боги Арени» — американський історичний телесеріал, 2011 року.
 «Спартак: Помста» — американський історичний телесеріал, 2012 року.
 «Спартак: Війна проклятих» — американський історичний телесеріал, 2013 року.
 «Спартак і Калашников» — російський художній фільм 2002 року.

Наука 
 2579 Спартак — астероїд головного поясу, відкритий 14 серпня 1977 року.

Спартак — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область

Спартак — село, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Спартак — присілок, Звениговський район, Марій Ел

Спартак — село, Донецька область, Ясинуватський район
 Спартак — село, Сумська область, Недригайлівський район
 Спартак — пасажирська залізнична станція Коростенського напрямку Київської дирекції Південно-Західної залізниці